Schärfl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schärfl (1952–2014), österreichischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Rupert Schärfl (1920–2007), deutscher Kommunalpolitiker